

Personnalités portant ce patronyme 

 Michel Raymond (homme politique)
 Michel Raymond (biologiste)
 Michel Raymond, pseudonyme de Raymond Brucker et Michel Masson et Léon Gozlan